Pallotta ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Pallotta (1770–1834), italienischer Kardinal
 Gabriella Pallotta (* 1938), italienische Schauspielerin
 Giovanni Battista Maria Pallotta (1594–1668), italienischer Kardinal
 Giovanni Evangelista Pallotta (1548–1620), italienischer Kardinal
 Guglielmo Pallotta (1727–1795), Kardinal der katholischen Kirche
 Luigi Pallotta (1829–1890), italienischer Kardinal